Carl Schleich ist der Name folgender Personen:

* Carl Ludwig Schleich (1859–1922), deutscher Chirurg und Schriftsteller
 Carl Ludwig Schleich (Politiker) (1899–1944), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Karl Schleich (1788–1840), deutscher Kupferstecher